Ашура може да се отнася до:

 Мюсюлмански празник Ашура
 Ашура – международна литературна награда

 Полубогове в Индуизма и Будизма
 Ашура в Индуизма
 Ашура в Будизма